Contea di Louisa o Louisa County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Louisa (Iowa)
 Contea di Louisa (Virginia)